Mesteacăn oder Mesteacănu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Mesteacăn (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Mesteacăn (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Mesteacăn (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Mesteacăn (Brad), Dorf im Kreis Hunedoara
 Mesteacăn (Răchitova), Dorf im Kreis Hunedoara
 Mesteacăn (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Mesteacăn (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Mesteacăn (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare

 Mesteacănu (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj
 Mesteacănu (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea